|-
| 5801 Vasarely || 1984 BK || 26 ianuarie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5802 ||  || 27 aprilie 1984 || La Silla || , V. Zappalà
|-
| 5803 Ötzi || 1984 OA || 21 iulie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5804 Bambinidipraga ||  || 9 septembrie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5805 Glasgow || 1985 YH || 18 decembrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
|  ||  || 11 ianuarie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5807 Mshatka ||  || 30 august 1986 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5808 Babelʹ ||  || 27 august 1987 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 5809 Kulibin ||  || 4 septembrie 1987 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 5810 || 1988 EN || 10 martie 1988 ||  || 
|-
| 5811 Keck || 1988 KC || 19 mai 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5812 Jayewinkler ||  || 11 august 1988 || Siding Spring || 
|-
| 5813 || 1988 VL || 3 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 5814 ||  || 11 decembrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 5815 Shinsengumi || 1989 AH || 3 ianuarie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 5816 Potsdam ||  || 11 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 5817 Robertfrazer || 1989 RZ || 5 septembrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5818 ||  || 5 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 5819 Lauretta ||  || 29 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 5820 Babelsberg ||  || 23 octombrie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 5821 Yukiomaeda || 1989 VV || 4 noiembrie 1989 ||  || , , T. Urata
|-
| 5822 Masakichi || 1989 WL || 21 noiembrie 1989 ||  || , 
|-
| 5823 Oryo || 1989 YH || 20 decembrie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 5824 Inagaki || 1989 YM || 24 decembrie 1989 || Geisei || T. Seki
|-
| 5825 Rakuyou ||  || 21 ianuarie 1990 ||  || 
|-
| 5826 || 1990 DB || 16 februarie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 5827 Letunov ||  || 15 noiembrie 1990 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5828 || 1991 AM || 14 ianuarie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 5829 Ishidagoro ||  || 11 februarie 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 5830 Simohiro || 1991 EG || 9 martie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 5831 Dizzy || 1991 JG || 4 mai 1991 || Kushiro || , 
|-
| 5832 Martaprincipe ||  || 15 iunie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5833 Peterson || 1991 PQ || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5834 ||  || 28 septembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 5835 Mainfranken ||  || 21 septembrie 1992 ||  || F. Börngen
|-
|  || 1993 MF || 22 iunie 1993 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 5837 Hedin || 2548 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5838 Hamsun || 2170 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5839 GOI ||  || 21 septembrie 1974 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5840 Raybrown || 1978 ON || 28 iulie 1978 ||  || 
|-
| 5841 Stone || 1982 ST || 19 septembrie 1982 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5842 ||  || 8 februarie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5843 || 1986 UG || 30 octombrie 1986 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 5844 || 1986 UQ || 28 octombrie 1986 || Kleť || 
|-
| 5845 || 1988 QP || 19 august 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5846 Hessen ||  || 11 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 5847 Wakiya || 1989 YB || 18 decembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 5848 Harutoriko ||  || 30 ianuarie 1990 || Kushiro || , K. Watanabe
|-
| 5849 ||  || 27 aprilie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5850 Masaharu || 1990 XM || 8 decembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 5851 Inagawa ||  || 23 februarie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 5852 Nanette || 1991 HO || 19 aprilie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 5853 || 1992 QG || 26 august 1992 || Kushiro || , 
|-
| 5854 || 1992 UP || 19 octombrie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 5855 Yukitsuna ||  || 26 octombrie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 5856 ||  || 5 ianuarie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 5857 Neglinka ||  || 3 octombrie 1975 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5858 Borovitskia ||  || 28 septembrie 1978 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 5859 Ostozhenka ||  || 23 martie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5860 ||  || 28 august 1981 || Kleť || 
|-
| 5861 Glynjones || 1982 RW || 15 septembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5862 Sakanoue || 1983 AB || 13 ianuarie 1983 ||  || T. Seki
|-
| 5863 Tara || 1983 RB || 7 septembrie 1983 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5864 Montgolfier ||  || 2 septembrie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 5865 Qualytemocrina || 1984 QQ || 31 august 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5866 Sachsen ||  || 13 august 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 5867 || 1988 RE || 11 septembrie 1988 || Palomar || 
|-
| 5868 Ohta || 1988 TQ || 13 octombrie 1988 ||  || K. Endate, 
|-
| 5869 Tanith ||  || 4 noiembrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5870 Baltimore ||  || 11 februarie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5871 Bobbell ||  || 11 februarie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5872 Sugano || 1989 SL || 30 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 5873 Archilochos ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 5874 || 1989 XB || 2 decembrie 1989 ||  || 
|-
| 5875 Kuga || 1989 XO || 5 decembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 5876 ||  || 24 februarie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5877 Toshimaihara || 1990 FP || 23 martie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5878 Charlene ||  || 14 februarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5879 Almeria ||  || 8 februarie 1992 ||  || , 
|-
| 5880 || 1992 MA || 22 iunie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 5881 Akashi ||  || 27 septembrie 1992 ||  || , 
|-
| 5882 ||  || 18 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 5883 ||  || 6 noiembrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5884 Dolezal || 6045 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5885 Apeldoorn || 3137 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5886 Rutger || 1975 LR || 13 iunie 1975 ||  || 
|-
| 5887 Yauza ||  || 24 septembrie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5888 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 5889 Mickiewicz ||  || 31 martie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5890 Carlsberg || 1979 KG || 19 mai 1979 || La Silla || 
|-
| 5891 Gehrig || 1981 SM || 22 septembrie 1981 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5892 Milesdavis ||  || 23 decembrie 1981 ||  || 
|-
| 5893 Coltrane || 1982 EF || 15 martie 1982 || Kleť || 
|-
| 5894 Telč ||  || 14 septembrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5895 ||  || 16 octombrie 1982 || Kleť || 
|-
| 5896 Narrenschiff ||  || 12 noiembrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 5897 Novotná ||  || 29 septembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5898 || 1985 KE || 23 mai 1985 ||  || , 
|-
|  || 1986 AH || 9 ianuarie 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5900 Jensen || 1986 TL || 3 octombrie 1986 ||  || 
|-